Хоккейный клуб «Цоран Фальконс»— хоккейный клуб из Кадима-Цоран. Основан в 1995 году. В 2016 году была создана команда по хоккею с шайбой в старшей возрастной категории, которая выступала во второй по силе лиги израильского хоккея Лиге Леумит.

История 
В 1995 году, был создан клуб «Цоран Фальконс» по ин-лайн хоккею. Были созданы команды в возрастных категориях до 13-и, 16-и и 19-и лет.
Команды клуба участвуют в европейских клубных турнирах. В 2012 году команды клуба завоевали серебряные медали в турнирах до 16-и и до 13-и лет.
В 2013 году команда юношей до 16-и лет повторила свой успех.
Вследствие развития хоккея в Израиле была создана команда по хоккею с шайбой для игроков до 18 лет, которая в сезоне 2015/2016 стала победителем чемпионата, а с 2016 года в чемпионате Израиля по хоккею с шайбой играет команда в старшей возрастной категории. После сезона 2017/2018 в чемпионате не участвовала.

В сезоне 2021/2022 команда играла в независимой OneIce хоккейной лиге, в дивизионе PRO и в дивизионе Сеньёр Челлендж

Статистика выступлений команды Цоран Фальконс в Чемпионате Израиля по хоккею с шайбой 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме/по буллитам, ПО — проигрыши в овертайме/по буллитам, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, РШ — разница забитых и пропущенных шайб, РС — место по результатам регулярного сезона, ФЭ — место по результатам финального этапа, Л — лига

2016—2018 
Сезон 2016-2017
 В таблице указаны отдельно результаты регулярного сезона и финального этапа (без учёта результатов матчей сыгранных на первом этапе).
 На финальном этапе одна игра не была сыграна и соперникам команды Цоран Фальконс было защитано поражение.

Текущий состав 
Верно на 31 декабря 2022

Цоран Фальконс PRO

См. также

Примечания 

Хоккейные клубы Израиля
Хоккей